Slovo Galium má několik významů.
 Gallium – chemický kovový prvek
 Galium – odborný název svízele, rostliny z čeledi mořenovité